Sivry (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (Gran Est, França)
 Sivry-Ante, municipi al departament del Marne (Gran Est, França)
 Sivry-Courtry, municipi al departament de Sena i Marne (Illa de França)
 Sivry-la-Perche, municipi al departament del Mosa (Gran Est, França)
 Sivry-Rance, municipi belga a la província d'Hainaut a la regió valona 
 Sivry-sur-Meuse, municipi al departament del Mosa (Gran Est, França)